Salgadense – abitanti di General Salgado
Salgadense – abitanti di Salgado (Sergipe)
Salgadense – abitanti di Salgado Filho
Salgadense – abitanti di Salgado de São Félix